Maro Perak (Dubrovnik, 23. rujna 1982. – 27. srpnja 2022.) bio je hrvatski borac mješovitih borilačkih vještina (engl. Mixed Martial Arts, MMA). Borio se u organizaciji M-1 Global.

Titule i dostignuća
2011. MFC svjetski teškaški prvak
2010. XC-1 svjetski poluteškaški prvak

Profesionalne borbe po pravilima mješovitih borilačkih vještina

Izvori 

Životopisi, Dubrovnik
Hrvatski MMA borci